Arroyo Grande ist der Name folgender Orte:

 Arroyo Grande (Kalifornien), Ort in Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Municipio Arroyo Grande, anderer Name des Municipio Filadelfia im Departamento Pando, Bolivien
 Kanton Arroyo Grande, Kanton im Departamento Pando, Bolivien

Arroyo Grande ist der Name folgender Flüsse:
 Arroyo Grande (Río Negro, linksseitig), linksseitiger Nebenfluss des Río Negro, Uruguay
 Arroyo Grande (Río Negro, rechtsseitig), rechtsseitiger Nebenfluss des Río Negro, Uruguay